Ryding ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Ryding (1831–1897), Kriegsminister von Schweden
 Dave Ryding (* 1986), britischer Skirennläufer
 Edvin Ryding (* 2003), schwedischer Schauspieler
 Graham Ryding (* 1975), kanadischer Squashspieler
 Kamilla Ryding, dänische Goalballspielerin
 Yvonne Ryding (* 1962), schwedisches Model

Siehe auch:
 Riding
 Ridings